La Route nationale 40 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 40 en Argentine
 Route nationale 40 en Belgique
 Route nationale 40 en Estonie
 Route nationale 40 en France métropolitaine
 Route nationale 40a en France métropolitaine
 Route nationale 40b en France métropolitaine
 Route nationale 40c en France métropolitaine
 Route nationale 40 en Suède

Voir aussi